Ньевро́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент — Эн. Входит в состав кантона Монлюэль. Округ коммуны — Бурк-ан-Брес.

Код INSEE коммуны — 01276.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 400 км к юго-востоку от Парижа, в 19 км северо-восточнее Лиона, в 45 км к югу от Бурк-ан-Бреса.

На юге коммуны протекает река Рона, проходит канал Мирибель, а также расположены несколько озёр.

Климат 
Климат полуконтинентальный с холодной зимой и тёплым летом. Дожди бывают нечасто, в основном летом.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1488 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 1040 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 804 были экономически активными, 236 — неактивными (показатель активности — 77,3 %, в 1999 году было 72,3 %). Из 804 активных жителей работали 757 человек (400 мужчин и 357 женщин), безработных было 47 (24 мужчины и 23 женщины). Среди 236 неактивных 109 человек были учениками или студентами, 66 — пенсионерами, 61 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Литература

Ссылки 

 Официальный сайт  
 
 

Коммуны департамента Эн